Devhelp — программа просмотра технической документации для GTK+ и GNOME. Распознает формат GTK-Doc, который используется в библиотеках GNOME для API-документации. Часть официального набора приложений разработчика GNOME (); кроме Devhelp, в набор входит IDE Anjuta и редактор графических интерфейсов Glade. Использует библиотеку WebKit для отображения документации в формате HTML (ранее, до версии 0.22, для этой цели Devhelp использовал движок Gecko).

См. также 
 Yelp — программа просмотра справки для GNOME

Ссылки 

 Сайт проекта 
 Формат документации GTK-Doc 

GNOME
Техническая документация